Алекса́ндр Ива́нович Селезнёв:
 Селезнёв, Александр Иванович (род. 1934) — советский партийный деятель, первый секретарь Курского обкома КПСС, народный депутат СССР.
 Селезнёв, Александр Иванович (род. 1964) — советский и российский легкоатлет и тренер, специализирующийся в метании молота.